– japoński piłkarz występujący na pozycji pomocnika w Yokohama FC.

Kariera Klubowa 

Stan na: 3 września 2017

Reprezentacyjne

Linki zewnętrzne 
  
 

Reprezentanci Japonii w piłce nożnej
Piłkarze Kyoto Sanga F.C.
Piłkarze Le Mans FC
Piłkarze AS Saint-Étienne
Piłkarze Grenoble Foot 38
Piłkarze Dijon FCO
Piłkarze Tomu Tomsk
Piłkarze Sławii Sofia
Piłkarze Lechii Gdańsk
Piłkarze Júbilo Iwata
Piłkarze Odry Opole
Uczestnicy Pucharu Konfederacji w piłce nożnej 2003
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2010
Uczestnicy Pucharu Azji 2011
Urodzeni w 1981
Ludzie urodzeni w Kioto
Uczestnicy Letnich Igrzysk Olimpijskich 2004